Estação Santa Cruz (Metrô de São Paulo) — estação do Metrô de São Paulo
 Estação Santa Cruz (Rio de Janeiro) — estação de trem urbano da Linha Santa Cruz da SuperVia
 Estação de Santa Cruz do Sul — extinta estação de trem do município de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul

Desambiguações de estações